Wake-up call (letteralmente "chiamata di sveglia" in lingua inglese) è il servizio di sveglia telefonica.

Wake Up Call o Wake-Up Call può inoltre riferirsi a:

Musica 
Wake Up Call  – album di John Mayall del 1993
 Wake-Up Call  – traccia dell'album Very Proud of Ya degli AFI del 1996
 Wake-Up Call  – traccia dell'album Testify di Phil Collins del 2002
 Wake-Up Call  – traccia dell'album Heathen Machine dei Balance of Power del 2003
 Wake-Up Call  – traccia dell'album Buzzcocks dei Buzzcocks del 2003
Wake Up Call  – album di Gary Hoey del 2003
 Wake-Up Call  – traccia dell'album Start from the Dark degli Europe del 2004
 Wake Up Call  – singolo dei Maroon 5 del 2007, dall'album It Won't Be Soon Before Long
 Wake Up Call  – singolo di Hayden Panettiere del 2008.
 Wake Up Call – singolo dei Theory of a Deadman del 2017

Televisione 
 Chiamata di risveglio (Wake Up Call) – episodio in due parti della seconda stagione di 4400
 Wake-Up Call  – episodio della quinta stagione di Doc
 Il risveglio (Wake Up Call) – episodio della terza stagione di Un medico tra gli orsi